Плей-офф Кубка Стэнли 2015 (; ) стартовал 15 апреля 2015 года среди 16 команд лиги (по 8 от каждой конференции).

Для «Детройт Ред Уингз» это стало 24-м подряд выступлением в плей-офф, что является самой продолжительной действующей серией беспрерывного попадания в плей-офф в лиге и четвёртой в истории. «Виннипег Джетс» впервые после переезда из Атланты участвовал в борьбе за Кубок Стэнли. Действующий чемпион — «Лос-Анджелес Кингз» не смог пробиться в плей-офф, последний раз такое происходило в сезоне 2006/2007, когда «Каролина Харрикейнз» после чемпионского 2006 года также не смогла выйти в плей-офф, а всего это лишь пятый подобный случай в истории НХЛ. Впервые с 2004 года в плей-офф попали сразу пять канадских команд («Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз», «Виннипег Джетс»). Впервые с 2000 года, чемпионы обеих конференций выявлялись в седьмых матчах.

Финальная серия между чемпионами Восточной и Западной конференций, «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхокс» соответственно, стартовал 3 июня, на домашней площадке «Тампы». Финал завершился итоговой победой «Чикаго» в шести матчах, а самым ценным игроком был признан защитник «ястребов» Данкан Кит.

Формат плей-офф 
Всего в плей-офф участвуют 16 команд, по 8 от каждой конференции. Команды, занявшие первые три места в каждом из дивизионов, автоматически проходят в плей-офф. Оставшиеся четыре команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам, получая уайлд-кард. В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями уайлд-кард, а команды, занявшие в своих дивизионах вторые и третьи места, играют между собой. В первых двух раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. На стадии финалов конференций и финала Кубка Стэнли преимущество льда у команды, набравшей большее количество очков (или лучшей по дополнительным показателям при равенстве очков). В отличие от прошлых лет, во втором раунде не происходит процедура перепосева команд. Каждая серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед, в формате -Д--Г-Д-Г-Д.

Посев команд в плей-офф

Восточная конференция

Атлантический дивизион 
 Монреаль Канадиенс — чемпион Атлантического дивизиона — 110 очков
 Тампа-Бэй Лайтнинг — второе место в Атлантическом дивизионе — 108 очков
 Детройт Ред Уингз — третье место в Атлантическом дивизионе — 100 очков

Столичный дивизион 
 Нью-Йорк Рейнджерс — обладатель Президентского кубка, победитель Восточной конференции, чемпион Столичного дивизиона — 113 очков
 Вашингтон Кэпиталз — второе место в Столичном дивизионе — 101 очко (40 , 6 очков в очных встречах с «Айлендерс»)
 Нью-Йорк Айлендерс — третье место в Столичном дивизионе — 101 очко (40 , 5 очков в очных встречах с «Кэпиталз»)

Уайлд-кард 
 Оттава Сенаторз — четвёртое место в Атлантическом дивизионе — 99 очков
 Питтсбург Пингвинз — четвёртое место в Столичном дивизионе — 98 очков

Западная конференция

Центральный дивизион 
 Сент-Луис Блюз — чемпион Центрального дивизиона — 109 очков (42 )
 Нэшвилл Предаторз — второе место в Центральном дивизионе — 104 очка
 Чикаго Блэкхокс — третье место в Центральном дивизионе — 102 очка

Тихоокеанский дивизион 
 Анахайм Дакс — победитель Западной конференции, чемпион Тихоокеанского дивизиона — 109 очков (43 )
 Ванкувер Кэнакс — второе место в Тихоокеанском дивизионе — 101 очко
 Калгари Флэймз — третье место в Тихоокеанском дивизионе — 97 очков

Уайлд-кард 
 Миннесота Уайлд — четвёртое место в Центральном дивизионе — 100 очков
 Виннипег Джетс — пятое место в Центральном дивизионе — 99 очков

Сетка плей-офф

Первый раунд

Первый раунд плей-офф Восточной конференции

Монреаль Канадиенс (А1) — Оттава Сенаторз (УК1) 
Вторая встреча команд в плей-офф, предыдущая состоялась в четвертьфинале Восточной конференции 2013 года, когда «Оттава» победила «Монреаль» в пяти матчах. Всего в сезоне 2014/15 команды провели между собой четыре матча, в трёх из которых сильнее оказывались «сенаторы».

«Монреаль» обыграл «Оттаву» в шести матчах. Первые три игры закончились победой «Монреаля», однако потом «Оттава» сократила счёт до минимального 3—2. Шестой матч закончился победой «Канадиенс» благодаря уверенной игре Кэри Прайса, который отразил 43 броска по своим воротам и не позволил сопернику ни разу отличиться.

Тампа-Бэй Лайтнинг (А2) — Детройт Ред Уингз (А3) 
Первая встреча этих двух коллективов в плей-офф. В регулярном чемпионате 2014/2015 «Тампа» и «Детройт» встречались четыре раза, три победы у «молний» и одна у «красных крыльев».

«Лайтнинг» в семи матчах одолел «Ред Уингз». Главный тренер «Детройта», Майк Бэбкок, в этой серии сделал ставку на молодого чешского вратаря Петра Мразека, который в третьем и пятом матчах сделал шатауты. Перед седьмым матчем серии лига дисквалифицировала защитника «крыльев» Никласа Крунвалля, за силовой приём, который он применил против Никиты Кучерова в шестом матче. Сама игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Лайтнинг», а вратарь «молний» Бен Бишоп впервые в своей карьере отстоял на ноль в матчах плей-офф. Самым результативным игроком серии стал нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон, который в семи играх набрал 7 (6+1) очков.

Нью-Йорк Рейнджерс (С1) — Питтсбург Пингвинз (УК2) 
До этого года команды пять раз встречались в плей-офф и первые четыре раза выигрывал «Питтсбург», а в прошлом году, в семи матчах, «Рейнджерс» смогли впервые в своей истории выбить «Пингвинз» из плей-офф. В регулярном чемпионате «рейнджеры» выиграли три из четырёх матчей.

«Рейнджерс» победили «Пингвинз» в пяти матчах, одержав все четыре победы с одинаковым счётом 2:1. Победу в серии принёс гол Карла Хагелина, забитый в ворота «Питтсбурга» на 11-й минуте овертайма пятого матча.

Вашингтон Кэпиталз (С2) — Нью-Йорк Айлендерс (С3) 
Седьмая встреча этих двух команд в розыгрыше Кубка Стэнли. Из предыдущих шести встреч в плей-офф «Айлендерс» выиграли пять. В последней их встрече в полуфинале дивизиона Патрика 1993 года «островитяне» победили в серии со счётом 4—2. В регулярном чемпионате 2014/2015 каждая из команд одержала по две победы друг над другом.

«Вашингтону» понадобились все семь матчей, чтобы преодолеть сопротивление «Айлендерс». В первом матче «островитяне» уверенно победили 4:1. Во втором сильнее оказались «Кэпиталз», выигравшие матч 4:3, совершив камбэк со счёта 1:3. Далее команды обменялись победами в овертаймах с одинаковым счётом 2:1. В пятом матче «столичные» уверенно побеждают 5:1; главный вклад в победу команды внёс Евгений Кузнецов, оформив дубль и ещё один раз ассистировав партнёрам. В игре № 6 на своём льду сильнее оказались хоккеисты «Айлендерс». В решающем седьмом матче победу «Вашингтону» принёс Евгений Кузнецов, забив шайбу за семь минут до конца третьего периода.

Шестой матч серии стал последним в истории арены «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум», на которой «Айлендерс» играли с момента своего основания и проводили последний сезон перед переездом в Бруклин.

Первый раунд плей-офф Западной конференции

Сент-Луис Блюз (Ц1) — Миннесота Уайлд (УК1) 
Ранее команды никогда не встречались в плей-офф. В регулярном чемпионате 2014/2015 клубы провели между собой четыре матча, одержав по две победы.

«Уайлд» побеждает в шести матчах. Лучшим бомбардиром серии стал защитник «Блюз» Кевин Шаттенкирк с 8 очками, а лучшим снайпером, одноклубник Шаттенкирка — Владимир Тарасенко, который в шести играх забросил шесть шайб, а во втором мачте сделал хет-трик. «Сент-Луис» третий год подряд проигрывает в первом раунде в шести матчах.

Нэшвилл Предаторз (Ц2) — Чикаго Блэкхокс (Ц3) 
Вторая встреча команд в плей-офф. Прошлая встреча в четвертьфинале Западной конференции 2010 закончилась победой «Блэкхокс» в шести матчах. В сезоне 2014/2015 «Чикаго» выиграл у «Нэшвилла» три матча из четырёх.

«Блэкхокс» одержали победу в шести матчах. В первом матче уже после первого периода «Нэшвилл» вёл со счётом 3:0. В перерыве «Чикаго» заменил неудачно игравшего Кори Кроуфорда на Скотта Дарлинга, который уверенно вошёл в игру. «Ястребы» сравняли счёт, забросив три безответные шайбы, а победная шайба была забита Данканом Китом во втором овертайме. В итоге победа в первом матче досталась «Чикаго», впервые с 1991 года отыгравшему преимущество в три шайбы в плей-офф. Скотт Дарлинг отразил все 42 броска по его воротам и побил рекорд Кёртиса Джозефа, не пропустив в течение 67 минут 44 секунд после выхода на замену, что на 11 минут дольше чем у Джозефа. После разгромного поражения во втором матче, тренеры «Чикаго» сделали ставку на Дарлинга в качестве стартового голкипера. Четвёртый матч серии, который закончился только в третьем овертайме, стал для «Предаторз» самым продолжительным в истории клуба. В пятом мачте «Нэшвилл» побеждает 5:2, а нападающий Филип Форсберг делает свой первый хет-трик в НХЛ. В шестом матче уже в середине первого периода Джоэль Кенневилль меняет Дарлинга, который пропустил три шайбы после 12 бросков, на Кроуфорда. Кроуфорд ни разу не пропускает, а «Чикаго» одерживает волевую победу 4:3.

Анахайм Дакс (Т1) — Виннипег Джетс (УК2) 
Команды никогда ранее не встречались в плей-офф, так как для «Виннипег Джетс» это дебют в матчах на вылет. «Анахайм» выиграл у «Виннипега» все три матча регулярного чемпионата 2014/2015.

«Анахайм» в сухую обыграл «Виннипег» в четырёх матчах. В первых трёх играх «утки» одерживали волевые победы, отыгрывая преимущество соперника в третьем периоде. Третий матч серии, который проходил на площадке «Джетс», стал первым матчем плей-офф Кубка Стэнли в Виннипеге с 1996 года. Самым результативным игроком серии стал нападающий «Дакс» Кори Перри, который в четырёх матчах набрал 7 (3+4) очков.

Ванкувер Кэнакс (Т2) — Калгари Флэймз (Т3) 
В седьмой раз «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз» встречаются в битве за Кубок Стэнли, из предыдущих шести встреч «Флэймз» четыре раза выходили победителями. В последний раз команды встречались в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли 2004 года, где «Калгари» взял верх над «Ванкувером» в семи матчах. В регулярном чемпионате 2014/2015 команды провели друг с другом четыре матча и каждая из них выиграла по два раза.

«Флэймз» побеждает в шести матчах. Второй и третий матчи ознаменовались массовыми драками в концовках, по сумме двух матчей судьи выписали игрокам 235 минут штрафа, а главный тренер «Флэймз» Боб Хартли был оштрафован лигой на $50 000. В шестом матче серии «Калгари» побеждает 7:4, отыгрываясь со счёта 0:3 и впервые за 11 лет выходит во второй раунд плей-офф.

Второй раунд

Второй раунд плей-офф Восточной конференции

Монреаль Канадиенс (А1) — Тампа-Бэй Лайтнинг (А2) 
Третья встреча «Монреаля» и «Тампы» в играх на вылет. Первая встреча состоялась в полуфинале Восточной конференции 2004 и закончилась «сухой» победой «молний», а вторая произошла в первом раунде прошлогоднего плей-офф и также закончилась «сухой» победой, только на этот раз «Монреаля». В регулярном чемпионате 2014/15 «Лайтнинг» выиграли все пять матчей у «Канадиенс».

«Тампа» выиграла в серии со счётом 4-2. Первый матч, проходивший в Монреале, закончился победой «молний» во втором овертайме благодаря голу Никиты Кучерова. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Канадиенс» Мишель Террьен заявил, что судьи допустили ошибку, не зафиксировав офсайд у игроков «Лайтнинг», после которого они забили победный гол. Второй матч также остался за хоккеистами «Тампы», забивших в ворота «Монреаля» шесть шайб, четыре из которых были заброшены в большинстве. После игры нападающий «Хабов» Брэндон Праст обрушился с критикой на судей, за что был оштрафован лигой на $5000. Третий матч закончился победой «Лайтнинг» со счётом 2:1, причём победная шайба была забита за 1,1 секунду до окончания третьего периода Тайлером Джонсоном. Следующие два матча «канадцы» выиграли и сократили разрыв в серии до минимального. Однако в шестой игре «Тампа-Бэй» уверенно побеждает со счётом 4:1 и выходит в финал Восточной конференции.

Нью-Йорк Рейнджерс (С1) — Вашингтон Кэпиталз (С2) 
Девятая встреча команд в плей-офф, в предыдущих восьми встречах каждый клуб одержал по четыре победы. Последняя встреча в рамках плей-офф состоялась в четвертьфинале Восточной конференции 2013, где в семи матчах победу праздновали хоккеисты из Нью-Йорка. «Рейнджерс» выиграли у «Кэпиталз» три из четырёх игр регулярного чемпионата 2014/2015.

В упорной, семиматчевой серии сильнее оказались «рейнджеры». Первая игра серии закончился победой «Кэпиталз» 2:1. Победу за 1,3 секунды до конца основного времени принёс Джоэл Уорд. Второй матч «Рейнджерс» выиграли 3:2. После этого последовали две победы «столичных» и счёт в серии стал 3-1. В пятом матче хоккеисты «Вашингтона» вели в счёте 0:1 и были близки завершить серию, однако за 1:41 до конца третьего периода Крис Крайдер сравнял счёт и перевёл матч в овертайм, на десятой минуте которого Райан Макдона принёс победу «Нью-Йорку». Шестой матч проходил на площадке «Кэпиталз», где сильнее оказались гости 3:4. В решающем, седьмом матче счёт открыли вашингтонцы, благодаря точному броску Овечкина. «Рейнджерс» сравнял счёт во втором периоде, реализовав численное преимущество. Третий период оказался безголевым и игра перешла в дополнительное время. На двенадцатой минуте овертайма Дерек Степан удачно сыграл на добивании и принёс «Рейнджерс» победу в матче и серии. Все семь матчей серии завершились с разницей не более чем в одну шайбу, а «Вашингтон» в третий раз подряд уступает в плей-офф «Рейнджерс» со счётом 3-4. «Нью-Йорк Рейнджерс» стал первым клубом в истории НХЛ, которому удалось два года подряд выиграть серии, по ходу которых команда проигрывала со счётом 1-3.

Второй раунд плей-офф Западной конференции

Чикаго Блэкхокс (Ц3) — Миннесота Уайлд (УК) 
Команды в третий раз встречаются в плей-офф. Предыдущие два раза, в четвертьфинале Западной конференции 2013 и во втором раунде плей-офф Западной конференции 2014, выиграл «Чикаго» с одинаковым счётом 4-2. Из пяти встреч в регулярном чемпионате этого сезона три выиграли «ястребы», а две «дикари».

«Сухой победой» «Чикаго» закончилась серия между «Блэкхокс» и «Уайлд». Стартовым вратарём чикагцев снова стал Кори Кроуфорд, который неровно провёл серию с «Нэшвиллом». В первом периоде первого матча «Чикаго» забил три безответных гола и повёл со счётом 3:0. Во втором периоде «Уайлд» забивает три шайбы подряд и сравнивает счёт, но за четыре минуты до окончания периода свою первую шайбу в плей-офф забил Теуво Терявяйнен, и она оказалась победной для «ястребов». Во втором матче «Блэкхокс» уверенно побеждают 4:1. Шайба, забитая Патриком Кейном, оказалась единственной в третьем матче и принесла победу «Блэкхокс», а Кори Кроуфорд впервые в этом плей-офф отстоял на ноль. За три минуты до окончания третьего периода матча № 4 «Чикаго» вёл со счётом 4:1, однако «Миннесота» организовала финальный штурм, смогла дважды забить и сократить разрыв до минимального, но сравнять счёт не получилось. «Чикаго» одержал итоговую победу и третий год подряд выбил «Миннесоту» из розыгрыша Кубка Стэнли.

Анахайм Дакс (Т1) — Калгари Флэймз (Т3) 
Это лишь вторая встреча команд в плей-офф. Предыдущая в четвертьфинале Западной конференции 2006 завершилась победой «Анахайма» в семи матчах. В регулярном чемпионате 2014/2015 «Дакс» выиграли у «Флэймз» три игры из пяти.

«Анахайм» взял верх над «Калгари» в пяти матчах. Победив в первых двух играх, «Анахайм» стал первым клубом с 2008 года, которому удалось выиграть в шести стартовых матчах плей-офф. Нападающий «уток» Мэтт Белески забил в пяти матчах плей-офф подряд, что является новым клубным рекордом. «Анахайм Дакс» впервые в своей истории выиграл 8 матчей плей-офф из 9.

Финалы конференций

Финал Восточной конференции

Нью-Йорк Рейнджерс (С1) — Тампа-Бэй Лайтнинг (А2) 
Первая встреча «Тампы» и «Рейнджерс» в плей-офф. «Молнии» выиграли все три очные встречи регулярного чемпионата 2014/15.

«Тампа» в семи встречах обыграла «рейнджеров». Первый матч остался за хоккеистами из Нью-Йорка, 2:1. Во втором матче «Тампа» крупно обыграла «Рейнджерс» 6:2, нападающий «молний» Тайлер Джонсон отметился хет-триком, который стал первым как для игрока, так и для клуба в розыгрышах Кубка Стэнли. В результативном третьем матче победу праздновали хоккеисты из Тампы 6:5, решающую шайбу в овертайме забил Никита Кучеров. Далее команды поочерёдно одерживают победы. В матчах № 4 и № 6 уверенно побеждают ньюйоркцы, 5:1 и 7:3 соответственно, а в матчах № 5 и № 7, с одинаковым счётом 2:0, побеждают «молнии».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стала первой командой с 1967 года, кому удалось обыграть три команды Оригинальной шестёрки в одном розыгрыше плей-офф. «Нью-Йорк Рейнджерс» впервые в своей истории проиграли седьмой матч плей-офф на Мэдисон-сквер-гарден.

Финал Западной конференции

Анахайм Дакс (Т1) — Чикаго Блэкхокс (Ц3) 
Ранее эти две команды никогда не встречались в плей-офф. «Чикаго» выиграл у «Анахайма» два матча из трёх в регулярном чемпионате 2014/15. Для наставника «уток» Брюса Будро это первый финал конференции НХЛ в тренерской карьере. «Чикаго» в третий раз подряд участвует в финале Западной конференции и в пятый за последние семь сезонов.

В семи матчах «Блэкхокс» оказались сильнее «Дакс». Первый матч выиграл «Анахайм» 4:1. Второй закончился победой «Чикаго» в третьем овертайме 3:2, этот матч стал самым продолжительным в истории «Чикаго Блэкхокс». В третьей игре снова побеждают «утки», 2:1. Матчи № 4 и № 5 закончились в дополнительное время с одинаковым счётом 5:4, победами «Блэкхокс» и «Дакс» соответственно. В шестом матче «Чикаго» нанёс «Анахайму» первое поражение в основное время в плей-офф 2015. Победа «Чикаго» в седьмом матче со счётом 5:3 принесла итоговую победу в серии.

В третьем периоде четвёртого матча хоккеисты «Анахайма» трижды поразили ворота соперника за 37 секунд, что стало новым рекордом клуба по «скорострельности» и вторым результатом в истории НХЛ. Также «Анахайм» стал первой командой НХЛ, три сезона подряд проигравшей в плей-офф седьмые матчи, а наставник «уток» Брюс Будро стал первым тренером НХЛ, кто проиграл 6 седьмых матчей в плей-офф.

Финал Кубка Стэнли

Тампа-Бэй Лайтнинг (А2) — Чикаго Блэкхокс (Ц3) 
Первая встреча этих двух команд в плей-офф. В регулярном чемпионате 2014/2015 команды по разу обыграли друг друга. Для «Тампы» это второй финал Кубка Стэнли, первым был финал 2004 года, в котором «молнии» победили «Калгари Флэймз» в семи матчах. Для «Чикаго» тринадцатый финал в истории клуба, последним был финал 2013 года, в котором «Блэкхокс» обыграли в шести матчах «Бостон Брюинз».

Серия закончилась победой «Блэкхокс» в шести матчах. «Чикаго» завоевал свой шестой Кубок Стэнли в истории и третий за последние 6 лет. Конн Смайт Трофи, как самому ценному игроку плей-офф, получил Данкан Кит.

Статистика игроков

Полевые игроки 

И = Игр; Г = Голы; П = Пасы; О = Очки (гол+пас); +/- = Плюс/Минус

Вратари 

И = Игр; П = Побед; СП = Средняя пропускаемость; %ОБ = Отбитых бросков (в %); СМ = Матчей на 0

Примечания 

Плей-офф Кубка Стэнли
НХЛ в сезоне 2014/2015
2015 год в хоккее